Јекуатла има више значења:

 Општина Јекуатла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јекуатла (Јекуатла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику